Fedor Norbert (Vágsellye, 1986. április 17. –) magyar származású szlovákiai labdarúgó, kapus. Korábban a Vác FC csapatának második számú kapusa volt.

Pályafutása 
2006-ban igazolt Vácra, ahol előbb Köteles László, majd Sztankó Gábor mellett nem kapott játéklehetőséget. Első váci tétmérkőzését a  Karcag elleni (5-0) Magyar Kupa mérkőzésen játszotta.
2008 nyarán igazolt Rimaszombatra, az MFK csapatához. A csapatban először 2008. július 6-án lépett pályára az eperjesi Tatran Prešov "B" csapata ellen megvívott előkészületi mérkőzésen. A bajnokságban a nagymihályi MFK Zemplín elleni bajnokin debütált 2008. október 25-én.

Források 
 Csapatának honlapja
 Hivatásos Labdarúgók Szervezete
 Adatlapja a transfermarkt.de-n

Magyar labdarúgók
Szlovák labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Vác FC labdarúgói
1986-ban született személyek
Vágsellyeiek
Élő személyek